Guido Tabellini – economista italiano
 Lamberto Tabellini – politico italiano
 Ugo Tabellini – generale italiano